Ragtime peut faire référence à :
 Ragtime, un genre musical d'origine américaine ;
 Ragtime, une œuvre d'Igor Stravinsky ;
 RagTime, un logiciel de PAO et bureautique créé en 1985 ;
 Ragtime, un film américain réalisé par Scott Pembroke en 1927 ;
 Ragtime, une série télévisée britannique diffusée entre 1973 et 1975 ;
 Ragtime, un roman de E. L. Doctorow en 1975.
 Ragtime, un film américain réalisé par Miloš Forman en 1981 tiré du précédent.

Homonymie de titre